«Пираньи Неаполя» () — художественный фильм итальянского режиссёра Клаудио Джованнези, основанный на романе Роберто Савиано. Премьера картины состоялась 12 февраля 2019 года на 69-ом Берлинском кинофестивале в основной программе конкурса. В российский прокат фильм вышел 25 апреля 2019 года. Лента удостоилась «Серебряного медведя» за лучший сценарий.

Сюжет 
Группа подростков из Неаполя хочет покупать дорогую одежду и новые скутеры, не прилагая для этого особых усилий. Единственной возможностью для них получить желаемое становится работа на местную мафиозную группировку. И теперь банда подростков разгуливает по улицам Неаполя, чтобы выполнять приказы своих боссов.

В ролях 
В фильме снимались следующие актёры:

Съёмочная группа

Художественные особенности

Релиз 
Трейлер фильма появился 18 января 2019 года на официальном канале Vision Distribution в YouTube. Мировая премьера состоялась 12 февраля 2019 года в основном конкурсе на 69-ом Берлинском кинофестивале. Премьера в самой Италии прошла на следующий день. В России премьера запланирована на 25 апреля, в Португалии — на 6 июня, в Германии — на 22 августа 2019 года.

Критика 
Фильм получил в основном средние оценки кинокритиков. На сайте-агрегаторе Metacritic у фильма 51 балл из 100 на основе 5 рецензий, что указывает на «смешанные или средние отзывы».

Номинации и награды

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы Италии 2019 года
Фильмы-драмы Италии
Фильмы на итальянском языке
Фильмы Sky Cinema